

Astronomia 
 Merope – stella delle Pleiadi
 1051 Merope – asteroide della fascia principale

Botanica 
 Merope - genere di piante della famiglia delle Rutacee

Mitologia 
 Merope – personaggio della mitologia greca, figlia di Atlante e di Pleione, una delle Pleiadi
 Merope – personaggio della mitologia greca, figlia di Enopio ed Elice. Fu amata da Orione che, per questo fu accecato da suo padre
 Merope – personaggio della mitologia greca, figlia di Cipselo e moglie di Cresfonte e quindi di Polifonte, madre di Epito
 Merope – personaggio della mitologia greca, indovino di Percote, padre di Arisbe e dei re e guerrieri Adrasto e Anfio
 Merope – personaggio della mitologia greca, padre adottivo di Fetonte (concepito da Helios) e delle Eliadi

Onomastica
Merope – nome proprio di persona italiano femminile

Opere 
 Merope – tragedia di Scipione Maffei
 Merope – tragedia di Vittorio Alfieri ispirata alla tragedia del Maffei
 Merope – opera di Giovanni Pacini
 Merope – opera poetica di Gabriele D'Annunzio, parte delle sue Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi

Zoologia 
 Merope – un genere di uccelli meropidi
 Merope – la specie di uccello più nota tra i meropi

Altro 
 Merope Gaunt – un personaggio della saga di Harry Potter creata da J.K Rowling;